East Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 East Township (Iowa)
 East Township (Ohio)